Sainte-Sophie är en ort i Kanada.   Den ligger i regionen Laurentides och provinsen Québec, i den sydöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Ottawa. Sainte-Sophie ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Sainte-Sophie är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Sainte-Sophie. Runt Sainte-Sophie är det tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Saint-Jérôme,  km sydväst om Sainte-Sophie. 

Trakten runt Sainte-Sophie består till största delen av jordbruksmark.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Québec